Les termes siège de Péronne et bataille de Péronne peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 Siège de Péronne (1360), par Jean d'Artois, comte d'Eu et Philippe duc d'Orléans durant la guerre de Cent Ans.
 Siège de Péronne (1369), par les anglais durant la guerre de Cent Ans.
 Siège de Péronne (1536),
 Siège de Péronne (1595), par le comte de Fuentès lors de la guerre franco-espagnole
 Siège de Péronne (1616)
 Siège de Péronne (1656)
 Siège de Péronne (1871) durant la Guerre franco-allemande de 1870
 Bataille du mont Saint-Quentin

Homonymie de sièges